Il termine Policar può rimandare a:

Polícar, un comune dell'Andalusia
Policar, un diffuso marchio di Slot car italiane